Мурылёв — фамилия; имеет женскую форму Мурылёва.
 Мурылёв, Александр Владимирович (род. 1971) — один из первых российских «чёрных риелторов», совершивший в 1993—1994 годах серию убийств одиноких людей с целью завладения их квартирами.
 Синельников-Мурылёв, Сергей Германович (род. 1960) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор, ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.